Rafael o Raphael hace referencia a varios artículos:

Nombre propio 

 Rafael (nombre): nombre propio masculino de origen hebreo.

Personas 

 Rafael Sanzio (1483-1520): pintor del Renacimiento.
 Raphael (cantante), nombre artístico del cantante español Miguel Rafael Martos Sánchez (1943).
 Raphael (cantante francés), nombre artístico del cantante francés Raphaël Haroche (1975).
 Rafael Cabral Barbosa (1990): futbolista brasileño.

Lugares 

 Rafael (Chile):  aldea ubicada en la provincia de Concepción (región del Biobío).
 Rafael (comuna): antigua comuna perteneciente al departamento de Coelemu, provincia de Concepción, Chile.
 San Rafael (Argentina): departamento ubicado en Mendoza (provincia de la tierra y el buen vino)

Otros 

 Arcángel Rafael: uno de los arcángeles cristianos.
 Rafael Advanced Defense Systems: empresa de tecnología militar y defensa de Israel.
 Raphael (Tortugas ninja): una de las Tortugas Ninja.
 Raphael: una historia de superación personal (2010): miniserie o telepelícula sobre la vida del cantante español Raphael.

Relacionados 

 Rx (símbolo), Responsum Raphaelis, locución latina usada en las recetas médicas.